The Blues Brothers: Music from the Soundtrack – album wydany przez Blues Brothers Band w 1980 roku. Jest on ścieżką dźwiękową do filmu Blues Brothers.

Lista utworów 
 She Caught the Katy
 Peter Gunn Theme
 The Old Landmark
 Think
 Shake a Tail Feather
 Gimme Some Lovin
 Theme from Rawhide
 Minnie the Moocher
 Everybody Needs Somebody to Love
 Sweet Home Chicago
 Jailhouse Rock

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy bluesowe
Albumy rhythmandbluesowe
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1980
Ścieżki dźwiękowe do filmów

en:The Blues Brothers (film)#Soundtrack